Okręty US Navy o nazwie USS "Alameda":
 "Alameda" (SP-1040) był proponowanym oznaczeniem dla jednostki pomocniczej, którą wcielenie rozważano w czasie I wojny światowej. Nigdy nie została nabyta.
 "Alameda" (ID-1432) był proponowanym oznaczeniem dla jednostki pomocniczej, którą wcielenie rozważano w 1917. Nigdy nie została nabyta.
 "Alameda" (AO-10) był zbiornikowcem. W służbie w latach 1919-22.
 "Alameda" (AP-68) był proponowanym oznaczeniem dla parowca SS "Monterey".

Zobacz też
 USS Alameda County

Alameda